Wolfsberg peut faire référence à :
 Wolfsberg, ville autrichienne du district de Wolfsberg, en Carinthie ;
 Wolfsberg, commune allemande de l'arrondissement de l'Ilm, en Thuringe ;
 Wolfsberg im Schwarzautal, ancienne commune autrichienne du district de Leibnitz, en Styrie.